Сан-Марино может означать:

Географические названия:
 Сан-Марино — одно из самых маленьких государств на планете.
 Сан-Марино — столица Сан-Марино.
 Сан-Марино — река в Сан-Марино и Италии.
 Сан-Марино д'Урбино — город в Италии.
 Сан-Марино — город в штате Калифорния.

Спорт:
 «Сан-Марино» — сан-маринский футбольный клуб из Серравалле.